Сезон 2012/2013 стал для «Милана» 79-м в Чемпионате Италии. Сезон ознаменовал начало новой эры для клуба. Команду покинули многолетние лидеры: Алессандро Неста, Дженнаро Гаттузо, Кларенс Зеедорф, Джанлука Дзамбротта, Филиппо Индзаги, а также Тиагу Силва, Златан Ибрагимович, Алешандре Пато и Антонио Кассано. С обновленным составом клуб занял 3 место, уступив Ювентусу и Наполи. В Кубке Италии клуб вылетел на стадии 1/4 финала от «Ювентуса». В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии 1/8 финала, где уступил «Барселоне».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:23.500.000

Зима 

Убытки:28.000.000

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:68.000.000

Зима 

Прибыль:19.000.000

Общие убытки: 51.500.000

Общая прибыль:87.000.000

Разница: 35.500.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2012